Historia plantarum è un termine latino e letteralmente significa "la storia delle piante", anche se in realtà significa qualcosa più simile a "sulle piante" o "sul trattato sulle piante". Nella storia c'è stato più di un libro con questo titolo.

Historia plantarum è il nome con cui è conosciuta un'indagine della botanica scritta da Teofrasto fra il quarto e il terzo secolo a.C. Questo lavoro è stato organizzato in dieci libri ed è un'enciclopedia del regno delle piante. Il lavoro è servito da punto di riferimento in botanica per molti secoli e lo è diventato ancora di più verso il 1200 da Stapelio del Giovanni Bodeo, che ha aggiunto dei commenti e le illustrazioni.
Historia plantarum è inoltre il titolo di un libro di John Ray, pubblicato nel 1686.

Una edizione d'arte di Historia plantarum è stata pubblicata dall'editore modenese Franco Cosimo Panini.

Voci correlate 
Botanica
Piante

Collegamenti esterni 
 

Opere di botanica